LUnther est un royaume de Féérune continent principal du monde imaginaire des Royaumes oubliés, campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Présentation 
Unther, à l'instar de Mulhorand son rival traditionnel, fut un grand empire mais a grandement décliné. Jusqu'à récemment, son roi-dieu Gilgeam régnait en tyran.
Situé au sud de la Mer d'Alambre (l'extrémité est de la Mer des Étoiles Déchues), l'Unther a pour voisins la Chessenta à l'ouest et le Mulhorand à l'est, le Shaar faisant office de frontière sud.

Région des Royaumes oubliés